Chanvre d'eau est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de plantes :
  le bident à feuilles tripartites (Bidens tripartita),
  l'eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), 
  le lycope d'Europe (Lycopus europaeus),
  le Stevia rebaudiana (Stevia rebaudiana)